Märatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Märatjärnarna (Ragunda socken, Jämtland, 700141-153508), sjö i Ragunda kommun, 
Märatjärnarna (Ragunda socken, Jämtland, 700166-153539), sjö i Ragunda kommun, 
Märatjärnen, sjö i Ragunda kommun, 
Märatjärnarna, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,

Se även
Märratjärn
Märrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn